Pigna se poate referi la:

Locuri

Franța
Pigna, Haute-Corse, o comună din departamentul Haut-Corse, Corsica

Italia
Pigna, Lazio, un rione din Roma
Pigna, Liguria, o comună din provincia Imperia

Persoane
Felipe Pigna, istoric argentinian

Companii
Pigna România, companie ce produce caiete, fondată în 1839